Elberton ist der Name folgender Orte:

 Elberton (South Gloucestershire), England
 Elberton (Montserrat), aufgegebene Siedlung nahe Soufrière Hills auf Montserrat

in den Vereinigten Staaten:
 Elberton (Georgia), im Elbert County
 Elberton (Washington), im Whitman County

im NRHP gelistete Objekte:
 Elberton Commercial Historic District, in Elberton, Georgia, ID-Nr. 82002410
 Elberton Depot, in Elberton, Georgia, ID-Nr. 86002399
 Elberton Historic District, in Elberton, Washington, ID-Nr. 77001368
 Elberton Residential Historic District, in Elberton, Georgia, ID-Nr. 82002411